Barbara Pozzobon (née en 1993), nageuse italienne
Jean Pozzobon (1904-1985), diacre permanent catholique brésilien